Norska mästerskapet i fotboll 2017 startade med två stycken kvalificeringsomgångar, där lag från de lägre divisionerna möttes, för att försöka kvalificera sig. Från den första ordinarie omgången, steg också lagen från de översta divisionerna in i turneringen, och sedan spelade man ytterligare tre omgångar och därefter kvartsfinaler, semifinaler och final.

Nedan visas en översikt över den fjärde omgången samt kvartsfinal, semifinal och final.

Referenser   

2017
2017 i Norge
Fotbollssäsongen 2017